Ломовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Ломовское сельское поселение — входит в Корочанский район

Воронежская область
 Ломовское сельское поселение — входит в Рамонский район

Орловская область
 Ломовское сельское поселение — входит в Залегощенский район

Пермский край 
 Ломовское сельское поселение — входит в Уинский район